Amédé Koffi Kouakou (né le 26 mars 1966 à Divo) est ingénieur en génie civil et ministre de l’équipement et de l’entretien routier de Côte d'Ivoire depuis 2007. Il a également été ministre de l'infrastructure dans un précédent gouvernement.

Biographie

Formation 
 1987 - Baccalauréat (E) : Lycée technique d’Abidjan (Côte d’Ivoire)
 1992 - Ingénieur des travaux publics Major de Promotion : École nationale supérieure des travaux publics de Yamoussoukro (ENSTP) de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire)
 1993 - Diplôme d’étude approfondie en génie civil, Mention : Assez bien Université Toulouse III (France)
 1996 - Doctorat en génie civil (Ph.D) Mention : Très honorable avec les félicitations du jury Université Toulouse III.

Carrière 
 Janvier 2001 au 31 août 2002 : Chef du Département Génie Civil au Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics (LBTP) de Côte d’Ivoire
 Août 2002 – janvier 2005 : Directeur du Département Recherche (LBTP)
 Janvier 2005-décembre 2009 : Directeur Technique (LBTP)
 Décembre 2009 à janvier 2012 : Directeur Général Adjoint (LBTP)
 De 2012 à janvier 2017 : Directeur Général (LBTP)
 Depuis 2017 : Ministre des infrastructures économiques, puis de l'équipement et de l'entretien routier de Côte d'Ivoire

Politique 
 Amédé Koffi Kouakou est maire de la commune de Divo depuis 2013
 En janvier 2017, il est nommé Ministre des infrastructures économiques.
 Il devient en septembre 2019 Ministre de l’équipement et de l’entretien routier.
 Il est élu en mars 2021, député de la circonscription de Divo sous-préfecture sous la bannière du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) dont il est le coordonnateur de la région du Lôh-Djiboua.
 Il est reconduit à ce poste dans le gouvernement du premier ministre Patrick Achi, le 6 avril 2021.

Références

Liens externes 
linfodrome
gouv.ci
gouv.ci
gouvernement
Jeune Afrique
Décret 
Biographie selon Gouv.ci 
finances.gouv.ci

Naissance en mars 1966
Naissance à Divo
Ministre ivoirien des Infrastructures